Grivița se poate referi la:

 Grivița (Гривица), un sat în regiunea Plevna, Bulgaria;
 Grivița, un sat în județul Botoșani, România;
 Grivița, un sat în județul Galați, România;
 Grivița, un sat în județul Ialomița, România;
 Grivița, un sat în județul Vaslui, România;
 Grivița, cartier în București
 Grivița, stație de metrou în București
 Calea Griviței, arteră în București

Companii 
 Grivița SA, companie producătoare de metale feroase și semifabricate din România
 Atelierele CFR Grivița, companie care se ocupă cu repararea de material rulant din România
 Fabrica de bere Grivița, fostă fabrică de bere din București, înființată în 1869

Clădiri 
 Hotel Grivița, hotel din București
 Panorama Grivița, fostă clădire  din București, cu rol expozițional

 Baia comunală „Grivița” din București

Note 

Toponime românești
Toponime slave